Влади́мир Замя́тин:

 Замятин, Владимир Александрович (род. 1957) — российский писатель.
 Замятин, Владимир Валентинович — советский и российский хирург.
 Замятин, Владимир Дмитриевич (1915—1952) — русский советский поэт и журналист, корреспондент.
 Замятин, Владимир Михайлович — советский педагог. Первый директор кричевской школы № 5 (1961—1978). Участник Второй мировой войны.
 
 Замятин, Владимир Петрович (1927—1990) — советский футболист, тренер.Вымышленный персонаж
 Владимир Николаевич Замятин, Генеральный прокурор Российской Федерации — главный персонаж детектива Фридриха Незнанского «Прокурор по вызову» (серия «Марш Турецкого», 2001).